est un genre éteint d'amphibiens temnospondyles ayant vécu durant le Trias inférieur dans ce qui est actuellement l'Australie. Une seule espèce est connue, , décrite en 1985 à partir de fossiles découvert dans la  (d'ou son nom), situé au Queensland. Il appartient à la famille également éteinte des Rhytidosteidae.

Cladogramme

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des genres d'amphibiens préhistoriques
 Temnospondyli
 Stereospondyli
 Rhytidosteidae

Liens externes 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Taxon fossile décrit en 1981
Paléontologie en Australie
Stereospondyli